Plaats in Indonesië
 Pasirsari (Pekalongan Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pasirsari (Cikarang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java